Броненосцы типа «Суифтшюр» может относиться к двум разным типам броненосцев КВМС Великобритании:
 Броненосцы типа «Суифтшюр» (1870) — серия из двух казематных броненосцев, построенных в конце 1860-х — начале 1870-х годов
 Броненосцы типа «Суифтшюр» (1903) — серия из двух эскадренных броненосцев II ранга, построенных в начале 1900-х годов